Wilsonville (Alabama)
Wilsonville (Illinois)
Wilsonville (Nebraska)
Wilsonville (Oregon)

Desambiguações de topônimos